Tab – miasto na Węgrzech
 Tab – klawisz na klawiaturze komputera
 tab – czasem używane oryginalne określenie karty, elementu GUI
 TAB – szczepionka
 Tab – EP grupy Monster Magnet